Мерсед:
 Мерсед — город в штате Калифорния, США
 Мерсед — округ в штате Калифорния, США
 Мерсед (:en:Lake Merced) — озеро в Сан-Франциско.
 Мерсед — река в штате Калифорния, США
 Мерсед — площадь в Малаге
 Мерсед — станция метрополитена в Мехико, на линии 1.
 Merced — кодовое имя первого поколения процессоров Itanium

См. также 
 Значения термина «Мерседес»